Гран-прі Японії 2018 (офіційно Formula 1 2018 Honda Japanese Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 7 жовтня  на трасі Судзука в Судзуці, Префектура Міє, Японія. Це сімнадцятий етап чемпіонату світу, сорок четверте Гран-прі Японії і тридцять четверте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
  – Естебан Окон отримав штраф у 3 позиції за недостатнє сповільнення під час червоних прапорів на третій вільній практиці.
  – Маркус Ерікссон отримав штраф у 15 позицій: 10 позицій за заміну компонентів двигуна і 5 за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Японії
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Жовтень 2018
2018 у японському спорті